Christoph Perwanger ist der Name folgender Personen: 

* Christoph Perwanger (Täufer) († 1528), Märtyrer der Täuferbewegung
 Christoph Perwanger (Bildhauer) († um 1767), Bildschnitzer in Ostpreußen